è un cognome russo di numerosi personaggi, inoltre è un toponimo piuttosto diffuso.

 Aleksandr Sergeevič Nikol'skij – architetto 
 Nikol'skij – località dell'Oblast' di Leningrado
 Nikol'skij sobor – chiesa di San Pietroburgo, anche detta Cattedrale di San Nicola del Mare
 4010 Nikol'skij – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 

 Nikol'sk
 Nikol'skaja
 Nikol'skoe
 Nikol'skij rajon